2 miejscowości w Polsce: 
 Poradz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Sławoborze 
 Poradz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez

Miejscowość w Niemczech:
 Poradz – polska nazwa gminy Falkenberg w Brandenburgii